YOY steht für:
 year-over-year bzw. year-on-year, Finanzabkürzung, siehe Jahresvergleich

Yoy steht für:
 Yoy, ethnische Gruppe in Südostasien (Thailand, Laos, Vietnam)
 Yoy (Sprache), Sprache der Yoy, einer der Tai-Sprachen

yoy steht für:
 Yoy (Sprache) (ISO-639-3-Sprachcode), Sprache der Yoy, einer der Tai-Sprachen

Siehe auch:
 Joy

Abkürzung